Bantling ist:

der Name von
 William Rupert Bantling, einer fiktiven Figur in den Romanen Morpheus und Cupido der US-amerikanischen Autorin Jilliane Hoffman

ein geographisches Objekt:
 Bantling (Gemeinde Dornbirn), eine Rotte in der Gemeinde Dornbirn, Vorarlberg, Österreich

ein Gewässer:
 Bantlinggraben (Eulenbach) in der Gemeinde Dornbirn, Vorarlberg, Österreich

eine Pflanze:
 Garten-Dahlie (Pompon-Dahlie), Sorte 'Bantling'